Brestovec je lahko:
 Brestovec Orehovički (Hrvaška)
 Brestovec (Slovenija)
 Brestovec, Italija, vrh na goriškem Krasu (208 m)
 Brestovec, Komarno, Slovaška
 Brestovec, Myjava, Slovaška